2 gminy w Niemczech:
 Osterby – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Osterby – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Zobacz też 
 Österby